Ена () е провинция в Италия, в региона Сицилия.

Площта ѝ е 2562 км², а населението – около 175 000 души (2007). Провинцията включва 20 общини, административен център е град Ена.

Административно деление 
Провинцията се състои от 20 общини:

Външни препратки 
 Официален сайт